Иван Ружинский:
 Ружинский, Иван Александрович (? — после 1486) — князь Ружинский, сын Александра Наримунтовича.
 Ружинский, Иван Михайлович (? — после 1545) — князь ружинский и роговицкий.